Grad u Danskoj:
 Randers, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Randers (općina), općina u regiji Središnji Jutland